Resultats del Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1 de la temporada 1973, disputat al circuit de Silverstone el 14 de juliol del 1973.

Resultats

Altres 
 Pole: Ronnie Peterson 1' 16. 3

 Volta ràpida: James Hunt 1' 18. 6 (a la volta 50)

Referències 
 

Gran Bretanya
1973